Haring, de son vrai nom Yann Attia, est un compositeur et producteur belge de musique électronique né en 1991 à Mons et résidant à Bruxelles.

Biographie 
Né en 1991, Yann Attia grandit à Mons en Belgique. Il commence la musique en autodidacte, tout d'abord par la batterie puis le piano et ensuite la guitare. Après avoir été bercé dans son adolescence par des artistes tels que Aphex Twin, Bonobo ou encore Massive Attack, c'est en 2010 qu'il se rend au concert de Bonobo, Gold Panda et The Field dans la mythique salle de concert du Botanique à Bruxelles. Ce concert fut le point de départ de sa carrière musicale car c'est lors de cette soirée qu'il décida de produire de la musique électronique.

En 2013, Haring sort son premier EP 'Dust Above Mountains' après un voyage de  en Argentine. Ce premier 5 titres signe le début d'une série de concerts et lui permet de se faire repérer par le blog musical américain Indie Shuffle. Au printemps 2014, Yann Attia sort un nouveau titre 'Us' qui connaîtra un large succès et deviendra la musique officielle de la campagne 'Capture Totale 2015' de Dior Paris.

Les années suivantes marquent la sortie de ses maxis 'Nowadays' (2014) et 'Late Night Dream' (2015) et de dates de concerts dans de grandes salles et festivals tels que le Festival de Dour et Les Nuits Botanique mais également à l'international. En , Haring déménage à Istanbul pour  et entame la composition de son premier album 'In Spaces' qui verra le jour en .

En 2018, Haring collabore sur différents projets, notamment le projet GANGUE avec les artistes La Fine Équipe et Fulgeance. Il entame par la suite la composition d'un nouvel album, 'Blurred'. Sorti début 2020, cet album est le résultat d'une période passée en tournée, absorbant de nouvelles influences créatives.

Discographie

Albums 

2020 : Blurred (City Tracks)
2017 : In Spaces (City Tracks)

EP's 

 2016 : Bozkurt Cad. / Night Jaunt (Venja Venja Records)
 2015 : Late Night Dream (Venja Venja Records)
 2014 : Nowadays (Venja Venja Records)
 2013 : Dust Above Mountains (Venja Venja Records)

Collaborations 

 2018 : Bonkers (GANGUE : La Fine Équipe, Haring, Fulgeance) (Nowadays Records)
 2016 : Insight XX / Night Jaunt (Julien Marchal & Haring) (Venja Venja Records)

Récompenses 

 2018 : SABAM Music Awards (musique électronique)

Notes et références

Liens externes 
 Site web
 Haring sur Discogs

Naissance en décembre 1991
Compositeur belge du XXIe siècle
Producteur belge de musique électronique